__БЕЗКН__
Believe може да се односи на:
 Believe (албум групе Disturbed)
 Believe (албум Диме Билана)
 Believe (песма Диме Билана)
 Believe (албум Џастина Бибера)
 Believe (албум Шер)
 Believe (песма Шер)